BSM peut faire référence à : 
 , un système permettant de superviser la qualité des services métier délivrée par les systèmes d'information, des mécanismes de gestion de la relation client et partenaire en passant par l'ensemble des processus internes ;
  ;
 boitier de servitude moteur, un système permettant la supervision des fonctions moteurs dans un véhicule ;
 bâtiment de soutien mobile, un type de navire dans la marine nationale française.

Voir aussi 
 Basic Structures of Matter : Supergravitation Unified Theory (BSM-SG), du physicien Stoyan Sarg - Sargoytchev